Христиане составляют около 5 % от 40-миллионного населения Ирака. Число христиан может доходить до 1 млн.. Однако после американского вторжения в 2003 году и активизации исламских радикалов многие христиане вынуждены были покинуть страну

Самой крупной из которых является Халдейская католическая церковь, образовавшаяся в 1551 г. в результате унии между Римским Престолом и епископами Ассирийской Церкви Востока, недовольными традицией назначения следующим Патриархом их Церкви племянника предыдущего. Сначала сторону халдо-католиков приняло меньшинство ассирийцев, но в настоящее время их число вдвое превышает количество ассирийцев, верных своей древней Церкви Востока. В этническом отношении халдеи — арабизированные ассирийцы.

Иракскими властями помимо халдейских церквей признаны ещё три христианские церкви:
 Сирийская католическая церковь,
 Сирийская православная церковь,
 Армянская апостольская церковь

История христианства в Ираке 

Христианство на территории нынешнего Ирака появилось ещё в апостольские времена и христианские общины халдейского Вавилона приветствовал ещё апостол Петр (). Согласно христианскому преданию здесь проповедовал апостол Фома. Огромная роль в становлении Церкви Востока отводится и апостолу Аддаю (Мар Аддай) из числа так называемых «72 учеников», проповедовавшему в Северной Месопотамии между 37-65 гг. н. э. С его именем связано первое в мировой истории принятие христианства в качестве государственной религии в Эдессе. Ученики Мар Аддая — Мар Аггай (65-87 гг.) и Мар Мари (88-121 гг.) — продолжили его миссионерскую деятельность на территории Месопотамии, и именно при Мар Мари произошло укоренение Церкви Востока в столице парфянского Ирана Селевкии-Ктесифоне. Ко II—III векам предки современных ассирийцев — «арамеи» в своем подавляющем большинстве приняли христианство. Однако с приходом Сасанидов для христиан наступили сложные времена. В 341/342 гг. ктесифонская христианская община подверглась преследованиям со стороны персидских властей: 128 христиан нашли мученическую кончину. Их память отмечается 5 марта. В четвёртом веке в Месопотамии состоялся первый поместный Собор.

В 410 году Йездигерд I разрешил иракским христианам провести свой поместный собор, который собрался в Селевкии. На этом соборе была организована христианская церковь в государстве Сасанидов. Епископ Селевкии и Ктесифона Мар Исхак был избран главой церкви. Он получил титул «католикоса» и стал иметь свою резиденцию в Ктесифоне. В 424 году собор в этом городе запретил всякие апелляции к антиохийскому архиепископу, учредив, тем самым, автокефальную Ассирийскую церковь. В пятом столетии, Ктесифон стал очень важным центром несторианизма. Миссионеры из Ктесифона обращали в христианство многих людей вдоль Шелкового Пути, например, в Раги и Мараканде, и в Маргиане и Арии. В 635 году первые христиане достигли Китая.

В VI веке на севере Ирака активизировались яковиты. Они обосновались в предместьях Мосула.

С 766 года резиденция патриарха перенесена из Ктесифона в Багдад. К началу XII в. Церковь насчитывает 25 митрополий, не менее 146 епископов и управляется Патриархом—Католикосом, собирающим ежегодно Собор иерархов в Багдаде. Значимым для всей христианской церкви местным святым был Исаак Сирин.

Захват монголами Багдада в 1258 году не принес облегчения христианам. Потомки хана Хулагу вскоре приняли ислам — религию большинства населения завоёванной ими страны, после чего мусульмане стали вновь преследовать христиан. В конце XIV века страшный удар по уже ослабевшей церкви нанёс Тамерлан. Считается, что он стал причиной почти полного исчезновения христианства в Иране и в Средней Азии.

В 1552 году от Церкви Востока отделилась Халдейская католическая церковь. Первоначально халдейские христиане держались севера страны, но в середине XX века их патриарх перебрался в Багдад.

Христиане в Месопотамии в основном селились и жили в Багдаде, Киркуке, Мосуле и Басре.

Современность 
После американского вторжения жизнь иракских христиан осложнилась. В 2010 году исламисты устроили бойню в христианском храме Багдада. Из-за хаоса и атмосферы террора в Ираке в 2014 году страну покинуло 125 тыс. христиан. Страдали христианские церкви и от авиаударов США. Тем не менее, лидер халдеев-католиков Варда призвал Великобританию к активным военным действиям в своей стране. В 2015 году из христиан Багдада был создан отряд самообороны «Вавилонская бригада» Среди христиан Ирака отсутствует единство. Христиане южного Ирака арабоязычны и являются сторонниками единого иракского государства, христиане-ассирийцы сосредоточены на севере в Курдистане и поддерживают сепаратистов.

Христиане на территории Исламского государства 
Одной из значительных вооружённых группировок на территории Ирака стало Исламское государство, в зоне контроля которого христианам необходимо платить джизью в размере 435 евро в год на состоятельного человека или 216 евро в год на человека среднего достатка. Также христианам запрещена демонстрация креста (в том числе и в качестве украшения церквей), публичное распитие спиртных напитков и поедание свинины

См. также 
 Раххо, Паулос Фарадж

Примечания

Ссылки 
 Христиане Ирака.
 Густерин П. В. Рейтинг арабских государств по численности христианского населения // ЦентрАзия.